Rainbow City – comune dell'Alabama
Rainbow City – località dell'Arizona
Rainbow City – luogo immaginario